Competição automobilística destinada a pessoas que gostam de competir, porém não querem ter que se preocupar com administrar uma equipe. Os carros são todos iguais (Maserati Coupe) e revisados por uma equipe única, para reduzir custos e aumentar a competitividade da categoria.

História 
No Brasil, o Troféu Maserati estreou em 2004, com o grid cheio e participação constante dos patrocinadores.O primeiro campeão foi o paranaense Lico Kaesemodel,que hoje está na elite da Stock Car Brasil.

Carros 
Os carros utilizados são versões de competição dos Maserati Coupé Cambiocorsa. Simples de pilotar e potentes são capazes de proporcionar emoções mesmo àqueles que não possuem vasta experiência em competições automobilísticas.

FICHA TÉCNICA

 Motor 
 
Motor 8 cilindros em v a 90º 

Peso do motor 184 kg (405 lbs) 

Cilindrada total 4244cc 

Taxa de compressão 11,1:1 

Potência Máxima 413 cv 

Regime de potência 7600 giros/min 

Torque Máximo 460 nm (47 kgm) 

 Performance 
 
Velocidade máxima 285 km/h ( > 7600 giros/min) 

Velocidade em marcha em 1ª - 72 km/h

em 2ª - 110 km/h

em 3ª - 147 km/h

em 4ª - 187 km/h

em 5ª - 230 km/h

em 6ª - 285 km/h

em mr - 93 km/h 

 Dimensões 
 
Comprimento: 4523 mm 

Largura: 1822 mm 

Altura: 1305 mm 

Distância entre eixos: 2660 mm 

Distância eixos dianteiro: 1525 mm 

Distância eixos traseiros: 1538 mm 

Peso a seco: 1370 kg 

Capacidade Tanque: 100 litros

Calendário 2006 
26 de Março - São Paulo

23 de Abril - Curitiba

07 de maio – Brasília/ DF

11 de Junho – Santa Cruz

30 de Julho - Londrina

27 de Agosto – Rio de Janeiro

17 de Setembro – Tarumã ( Porto Alegre )

22 de Outubro – São Paulo ( GP F1 )

26 de Novembro – Curitiba ( externo )

17 de Dezembro – São Paulo

Equipes 2006 
ACTION POWER 

CARRERA RACING

CRT COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

EMBRATEL MOTORSPORT

FG MOTORSPORT

HOT CAR COMPETIÇÕES

J.F RACING

JOÃO CAMPOS MOTORSPORT

KATÁLOGO RACING

L&M RACING

M.SALA MOTORSPORTS

NASR CASTRONEVES

NILMA RACING

PAIOLI RACING

PMP ALVES COMPETIÇÕES

ROBERTO MANZINI

RS COMPETIÇÕES

SCUDERIA 111

Ver também 
Ferrari Challenge
Porsche GT3 Cup

Ligações externas 
http://www.trofeomaserati.com.br
http://www.trofeomaserati.com
http://www.maserati.com.br

Competições de automobilismo do Brasil